90 minutes peut designer différentes initiatives culturelles :

Télévision 
 90 Minutes (investigation), une émission télévisée d'investigation, créée en 1999 par Paul Moreira sur Canal+.
 Jeu vidéo 
 90 Minutes (jeu vidéo) : jeu vidéo d'action de football, développé par Smilebit, édité par Sega et sorti sur Dreamcast en 2001. Le jeu est l'un des derniers à être sorti sur la console. Le jeu dispose de trois modes de jeu (, , ) et trente-deux équipes sont disponibles.

 Notes et références 

 Voir aussi 
 90 minutes au paradis'', film américain sorti en 2015